Урожа́йная  — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Урожайная — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Урожайная — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Урожайная — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Урожайная — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Урожайная — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Урожайная — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.

Станции 
 Урожайная — железнодорожная станция на Сахалине.
 Урожайная — железнодорожная станция в Крыму.

См. также 
 Урожайная улица